Арви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Арвиль (Луар и Шер)— в департаменте Луар и Шер.
 Арвиль (Сена и Марна)— в департаменте Сена и Марна.